Die K5 League Seoul 2022 war die vierte Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 10. April und endete am 28. August 2022. Anschließend folgen die Play-Off-Spiele. Vorjahresstaffelmeister war Yangcheon TNT FC.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Seoul 2022 auf joinkfa.com (koreanisch)

2022
Fußballsaison 2022